Antoine Matharel (1537-1586), écrivain français ;
 Charles de Matharel de Fiennes (1814-1890), critique dramatique et dramaturge français.